Elisenheim steht für:
 Elisenheim (Lebus), Wohnplatz der Stadt Lebus, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 deutscher Name von Belo Blato, Ort in Serbien
 Windhoek-Elisenheim, Vorstadt von Windhoek in Namibia